Moederdag (in het Engels Mother's Day)
 diverse films waaronder:
 Mother's Day (1948) van James Broughton met Marion Cunningham en Donald Pidgeon
 Mother's Day (1980), horrorfilm van Charles Kaufman met Nancy Hendrickson, Deborah Luce en Tiana Pierce
 Mother's Day (1989), tv-film van Susan Rohrer met Eddie Allen en Burnie Casey
 Muttertag (1993) van Harald Sicheritz met Alfred Dorfer, Reinhard Nowak en Andrea Händler
 Mother's Day (2010) van Darren Lynn Bousman met Rebecca De Mornay en Jaime King
 Mother's Day (2016), een Amerikaanse film met Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson en Jason Sudeikis
 Mother's Day (2018), een Britse film 
 Mother's Day (Beverly Hills, 90210), aflevering van Beverly Hills, 90210